NGC 4015-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar
NGC 4015-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Hoofdhaar